Командный чемпионат России по спидвею 2016 — двадцать четвёртый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 

По сравнению с чемпионатом 2015 года регламент соревнований претерпел следующие изменения: при разнице в счёте 6 и более очков разрешено использование тактического резерва (но число выездов каждого гонщика не должно превышать шести), 11 и 13 заезды переставлены местами.

Сетка заездов 
Гости: стартовые номера с 1 по 7. Обязательные юниоры — № 2 и № 4. Запасной юниор — № 6, запасной взрослый — № 7. Цвет нашлемников — белый и жёлтый.

Хозяева: стартовые номера с 9 по 15. Обязательные юниоры — № 10 и № 12. Запасной юниор — № 14, запасной взрослый — № 15. Цвет нашлемников — красный и синий.

Заезд 14: 1 — белый, 2 — красный, 3 — жёлтый, 4 — синий.

Заезд 15: 1 — красный, 2 — белый, 3 — синий, 4 — жёлтый.

Примечание: в заездах указывается, по какой дорожке стартует гонщик.

8-й заезд — юниорский. Участников 14-го и 15-го заезда назначают тренеры команд.

Составы 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

1 круг.

2 круг.

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею